Silenen (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Uri.
Silene (mythologie), fabeldieren uit de Oud-Griekse mythologie.